Стара Загора може да се отнася за:
 Стара Загора, град в Южна България
 Област Стара Загора, една от 28-те административни области на България с център град Стара Загора
 Община Стара Загора, община в област Стара Загора
 Старозагорска епархия, една от българските епархии на Българската православна църква
 Битка при Стара Загора по време на Руско-турската война (1877-1878)
 Стара Загора (хляб), вид хляб произвеждан в България
 Стара Загора, баскетболен отбор